Il doppio del Brasil Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Enzo Artoni e Daniel Melo erano i detentori del titolo, ma Artoni non ha partecipato.
Solo Melo ha partecipato facendo coppia con Ricardo Schlachter, ma ha perso nel 1º turno contro Nathan Healey e Jordan Kerr.

Scott Humphries e Mark Merklein hanno battuto in finale 6–3, 7–6(1), Gustavo Kuerten e André Sá.

Teste di serie

  Julian Knowle /  Michael Kohlmann (semifinali)
  Dominik Hrbatý /  Sjeng Schalken (primo turno)

  Martín García /  Martín Rodríguez (primo turno)
  Jeff Coetzee /  Chris Haggard (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2002
ATP Tour 2002